Gilles Bannier ;
 Géraldine Bannier.